

Imiona 
 Irena – imię żeńskie

Lokalizacje 

 Irena – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików
 Irena – dawna osada miejska, obecnie starówka Dęblina
 Irena – dzielnica Szydłowca
 gmina Irena – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku
 gromada Irena – dawna gromada (1954-60) w powiecie kraśnickim (woj. lubelskie)

Postacie 
 Irena (zm. 379) - święta Kościoła katolickiego
 Irena Prusicka – choreograf, nauczyciel tańca, autorka sztuk teatralnych

Aktorzy 
 Irena Anders – polska artystka rewiowa, pieśniarka, aktorka,
 Irena Babel – polska aktorka i reżyser teatralna
 Irena Burawska – polska aktorka teatralna i filmowa
 Irena Dudzińska – polska aktorka telewizyjna i teatralna
 Irena Eichlerówna – polska aktorka dramatyczna
 Irena Górska-Damięcka – polska aktorka, reżyser teatralny
 Irena Grywińska – aktorka, reżyser
 Irena Horecka – polska aktorka teatralna i filmowa
 Irena Karel – polska aktorka teatralna i filmowa
 Irena Kownas – polska aktorka teatralna i filmowa
 Irena Kwiatkowska – polska aktorka kabaretowa, teatralna i filmowa
 Irena Laskowska – polska aktorka teatralna i filmowa
 Irena Malarczyk – polska aktorka
 Irena Malkiewicz – polska aktorka teatralna i filmowa
 Irena Orska – polska aktorka
 Irena Szewczyk – polska aktorka teatralna i filmowa
 Irena Telesz-Burczyk – polska aktorka teatralna
 Irena Trapszo-Chodowiecka – polska aktorka teatralna
 Irena Tyl – polska aktorka teatralna

Malarze i graficy 
 Irena Bierwiaczonek-Polak – współczesna malarka polska
 Irena Kuran-Bogucka – polska graficzka, tłumaczka poezji
 Irena Lorentowicz – polska malarka, scenograf, pedagog
 Irena Łuczyńska-Szymanowska – polska malarka
 Irena Nowakowska-Acedańska – polska graficzka i malarka, pedagog
 Irena Pikiel-Samorewiczowa – artysta plastyk, reżyser
 Irena Stankiewicz – polska artystka grafik

Muzycy i zespoły muzyczne 
 Irena Dubiska – polska skrzypaczka i pedagog
 Irena Garztecka-Jarzębska – polska kompozytorka, pianistka
 Irena Jarocka – polska piosenkarka
 Irena Lewińska – śpiewaczka koncertowa
 Irena Santor – polska piosenkarka
 Irena Sijałowa-Vogel – pianistka pochodzenia rosyjskiego
 Irena Staniek – polska śpiewaczka
 Irena – polski zespół muzyczny

Pisarze, poeci i tłumacze literatury 
 Irena Bobowska – polska poetka
 Irena Conti – polska poeta oraz tłumaczka literatury polskiej na język włoski
 Irena Conti Di Mauro – polsko-włoska dziennikarka, pisarka, poetka
 Irena Dowgielewicz – polska pisarka i poetka
 Irena Jurgielewiczowa – powieściopisarka, pedagog
 Irena Klepfisz – żydowska pisarka lesbijska, aktywistka i akademiczka
 Irena Jadwiga Kozłowska – polska pisarka
 Irena Krzywicka – polska feministyczna pisarka
 Irena Kühn – autorka powieści sensacyjnych, kryminalnych, komedii obyczajowych
 Irena Kwinto – polska bajkopisarka
 Irena Makarewicz – tłumaczka literatury węgierskiej
 Irena Misztal – polska nauczycielka i pisarka
 Irena Przewłocka – polska pisarka
 Irena Sandecka – polska poetka, nauczycielka
 Irena Suchorzewska – polska pisarka i poetka, autorka utworów dziecięcych
 Irena Szczepańska – polska pisarka
 Irena Szpak – polska pisarka i tłumaczka
 Irena Szuch-Wyszomirska – polska tłumaczka literatury dziecięcej i młodzieżowej
 Irena Szymańska – polska tłumaczka literatury pięknej, pisarka, wydawca
 Irena Tuwim – polska poetka, prozaik, tłumaczka literatury dla dzieci
 Irena W. Kosmowska – literatka, publicystka
 Irena Zarzycka – polska pisarka

Dziennikarze 
 Irena Dziedzic – polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 Irena Eichler – dziennikarka Programu II Polskiego Radia
 Irena Falska – polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 Irena Gumowska – polska dziennikarka, publicystka
 Irena Kąkol – wieloletnia spikerka Polskiego Radia
 Irena Landau – autorka słuchowisk radiowych dla dzieci, a także ponad 60 książek
 Irena Poznańska – polska dziennikarka
 Irena Rybczyńska-Holland – polska dziennikarka i publicystka
 Irena Tetelowska – polska dziennikarka, socjolog
 Irena Wiertel – polska dziennikarka

Księżniczki, władczynie, postacie historyczne 
 Herina (Irena) Paleologina – pierwsza żona Izaaka II Angelosa
 Irena – cesarzowa bizantyjska
 Irena – księżniczka Holandii
 Irena Angelina – córka cesarza bizantyjskiego
 Irena Asanina – cesarzowa bizantyńska
 Irena Grecka (1904–1974) – grecka księżniczka
 Irena Grecka (ur. 1942) – księżniczka duńska i była księżniczka grecka
 Irena Hessen-Darmstadt – księżniczka Hesji i Renu, księżna Prus
 Irena Paleolog – cesarzowa Trapezuntu
 Irena Paleologina – księżniczka bizantyńska
 Irena (Piroska) – cesarzowa bizantyjska
 Irena – święta katolicka, męczennica
 Irena z Larisy – bułgarska caryca

Naukowcy 
 Irena Bielenin – uczona polska, zoolog-entomolog
 Irena Bojanowska – polski chemik
 Irena Borowik – religioznawca, socjolog religii
 Irena Boruta – polski prawnik, wykładowca akademicki
 Irena Curie – francuska fizykochemiczka
 Irena Dąbkowska – dr filozofii w zakresie botaniki i geologii, nauczyciel
 Irena Dobrzycka – polska anglistka
 Irena Domańska – polska lekarka
 Irena Eris – doktor farmacji, przedsiębiorca
 Irena Grajewska – polska uczona, historyk
 Irena Grudzińska-Gross – polski historyk literatury
 Irena Homola-Skąpska – polska historyk, prof. dr hab
 Irena Huml – polska historyk sztuk
 Irena Jokiel – profesor, historyk literatury polskiej
 Irena Koberdowa – polska historyk
 Irena Koprowska – polska lekarka, cytolog
 Irena Korbelářová – czeska historyk
 Irena Kotowicz-Borowy – socjolog wsi, etnograf, publicystka
 Irena Kutyłowska – polska archeolog
 Irena Lewandowska – polska tłumaczka
 Irena Lipowicz – polska prawnik i dyplomata
 Irena Majchrzak – polska pedagog, socjolog
 Irena Maternowska – prof. nadzwyczajny UW, zaangażowana w działalność niepodległościową
 Irena Nelkenowa – polonistka
 Irena Nowakowska – polska socjolog
 Irena Popławska – polski historyk sztuki
 Irena Posselt – polska pedagog
 Irena Radtke – polska archiwistka, historyk
 Irena Rutkowska – polska ekonomistka
 Irena Sawicka – polska filolożka i bałkanistka
 Irena Sławińska – polska teatrolog, historyk
 Irena Stawowy-Kawka – historyk
 Irena Sułkowska-Kurasiowa – polska historyczka, archiwistka
 Irena Sztachelska – polska lekarz pediatra
 Irena Szwalm – nauczycielka geografii, działacz krajoznawczy
 Irena Świdowska – polska lekarz pediatra żydowskiego pochodzenia
 Irena Tarnowska – pedagog, polska harcmistrzyni, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych
 Irena Tatarzyńska – doktor nauk filologicznych
 Irena Treichel – polska bibliotekarka
 Irena Wierzbicka – polska bibliotekarka, nauczycielka
 Irena Wisełka-Cieślar – profesor sztuki muzycznej, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi
 Irena Wiszniewska-Białecka – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat
 Irena Voisé – historyk sztuki, kurator Muzeum w Wilanowie
 Irena Żurańska – doktor habilitowany nauk biologicznych (zoologia), entomolog

Politycy i działacze 
 Irena Belohorská – słowacka lekarka i polityk
 Irena Chojnacka – polska prawnik i polityk
 Irena Degutienė – litewska polityk
 Irena Dzierzgowska – polska nauczycielka, wiceminister edukacji
 Irena Fenikowska – żona pisarza i podróżnika Franciszka Fenikowskiego
 Irena Gasperavičiūtė – przewodnicząca Zarządu Krajowego Wspólnoty Litwinów w Polsce
 Irena Gil – polska polityk
 Irena Horban – polska nauczycielka i działaczka społeczna związana z Pruszkowem
 Irena Kalicka – polska polityk
 Irena Koleśnik – polska polityk
 Irena Kosmowska – polska działaczka niepodległościowa
 Irena Krzyszkiewicz – burmistrz gminy Góra
 Irena Kurzępa – polska polityk
 Irena Lasota – publicystka, wydawca, działaczka społeczna
 Irena Lipińska (polityk) – polska polityk
 Irena Litwinowicz – wileński samorządowiec, pedagog, reżyser, działaczka kulturalna mniejszości polskiej na Litwie
 Irena Nieżychowska – polska działaczka społeczna i narodowa
 Irena Nowacka – polska polityk, samorządowiec
 Irena Okrągła – polityk polski, prawnik
 Irena Pannenkowa – działaczka niepodległościowa
 Irena Pasternak – polska polityk
 Irena Petryna – polska nauczycielka i polityk, samorządowiec
 Irena Zofia Romaszewska – polska działaczka społeczna
 Irena Sendlerowa – polska działaczka społeczna
 Irena Sroczyńska – polska polityk
 Irena Szadurska – polska polityk
 Irena Szczygielska – polska polityk
 Irena Šiaulienė – litewska polityk, nauczyciel, wykładowca akademicki
 Irena Tomaszak-Zesiuk – polski polityk
 Irena Wóycicka – polska ekonomistka, działaczka opozycji w okresie PRL

Sportowcy 
 Irena Chodorowska – polska brydżystka
 Irena Česneková – czeska biathlonistka
 Irena Dobrzańska – polska lekkoatletka
 Iréna Dufour – belgijska lekkoatletka
 Irena Hejducka – polska lekkoatletka
 Irena Kasprzyk – polska szachistka
 Irena Kondracka – polska szachistka
 Irena Linka – polska koszykarka
 Irena Mazurkiewicz – uprawiała strzelectwo sportowe
 Irena Milnikiel – polska pływaczka
 Irena Nawrocka – polska florecistka
 Irena Pawełczyk – polska saneczkarka
 Irena Pavlovic – francuska tenisistka pochodzenia serbskiego
 Irena Szewińska – polska lekkoatletka
 Irena Szydłowska – polska łuczniczka, trenerka
 Irena Więckowska – polska szablistka

Żołnierze 
 Irena Adamowicz – jedna z naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego
 Irena Bańkowska – żołnierz AK, powstaniec warszawski
 Irena Chodorowska – drużynowa Szarych Szeregów
 Irena Grotowska – łączniczka, żołnierz AK
 Irena Iłłakowiczowa – polska podporucznik Narodowych Sił Zbrojnych
 Irena Jaczynowska – sanitariuszka I plutonu „Sad” 2
 Irena Kołodziejska – sanitariuszka i łączniczka
 Irena Kowalska-Wuttke – podharcmistrz, łączniczka, uczestniczka powstania warszawskiego
 Irena Nowakowa – polski socjolog, pedagog, żołnierz AK 
 Irena Opdyke – odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Irena Schirtładze – w powstaniu warszawskim ochotniczka-sanitariuszka w batalionie „Parasol”
 Irena Tomalak – oficer Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej

Zoologia 
 Irena – rodzaj ptaków z rodziny turkuśników (Irenidae)

Przedsiębiorstwa i instytucje 
 Huta Szkła Gospodarczego „Irena”
 IRENA (International Renewable Energy Agency) – Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej

Utwory 
 Irena do domu! – polski film komediowy z 1955 roku
 Ja, Irena i Ja – film z 2000 roku w reżyserii Bobby’ego Farrelly i Petera Farrelly
 Irena – francuska seria komiksowa

Zobacz też 
 Irenka